Modelo quadridimensional - teoria do Big Bang
 Percepção quadridimensional - teoria da percepção
 Perspectiva quadridimensional - processo de perspectiva
 Espaço quadridimensional - geometria de quatro dimensões, física teórica e consequências culturais
 Quarta dimensão - física e temas da ficção científica.

Desambiguação